Alfredo Petrillo – avvocato, giornalista e politico italiano
 Alok Achkar Peres Petrillo, in arte Alok – disc jockey e produttore discografico brasiliano
 Barbara Petrillo – showgirl e attrice italiana
 Chiara Corbella Petrillo – laica e madre di famiglia italiana
 Luigi Petrillo – militare e pentatleta italiano
 Valentina Petrillo – atleta paralimpica italiana

Pagine correlate
 Petrilli